Оверли има више значења:
 Оверли (Мериленд)
 Оверли (Северна Дакота)